Crevel steht für:

 Crevel FR, einen Ortsteil der Gemeinde Attalens im Kanton Freiburg, Schweiz.

Crevel ist der Familienname folgender Personen: 

 René Crevel (1900–1935), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Krevel
 Krewel
 Grevel (Begriffsklärung)
 Grewel